Neosho peut désigner :
 Neosho, un cours d'eau
 Neosho, une ville du Missouri 
 Comté de Neosho, comté de l’État du Kansas
 , plusieurs navires de l'US Navy
 Neosho Falls, une ville du Kansas